Dodoši je lahko:
 Dodoši, Hrvaška
 Dodoši, Črna gora